El Álamo steht für:

 El Álamo, früherer Name von Alamo, Missionsstation und Fort in Texas, Vereinigte Staaten
 El Álamo (Madrid), Gemeinde in Spanien

Orte in Mexiko:
 El Álamo (Guanajuato)
 El Álamo (Hidalgo)
 El Álamo (México)
 El Álamo (Puebla)
 El Álamo (San Luis Potosí)

Siehe auch:
 Álamo